Alexander ALX400 — двухэтажный автобус особо большой вместимости производства Walter Alexander Coachbuilders, предназначенный для эксплуатации в странах с левосторонним движением. Вытеснен с конвейера автобусом Alexander Dennis Enviro400.

История 
Впервые автобус Alexander ALX400 был представлен в 1997 году. Серийное производство стартовало в 1998 году на шасси Dennis Trident 2.

Автобус эксплуатировался в Лондоне, Бирмингеме, Манчестере, Ньюкасле и Дублине.

В конце 2005 года автобус Alexander ALX400 планировалось заменить автобусом Alexander Dennis Enviro400, и это произошло в 2006 году.

Галерея

Примечания